DDR-Fußball-Oberliga 1951/1952 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 19 lag, och vanns av Turbine Halle.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1951/1952
1951-52
1951 i Östtyskland
1952 i Östtyskland